Уэнздей (; также Уэнсдей, Уэнсдэй):

 Wednesday — Среда, третий день недели;
 «Уэнздей» — телесериал;
 Уэнздей Аддамс — персонаж.

См. также 
 Шеффилд Уэнсдей